Рингшён — бывшее озеро, в результате земляных работ разделившееся на два:
 Вестра-Рингшён
 Эстра-Рингшён